La route départementale 49, ou RD 49, est située :
 dans le département de l'Essonne, elle relie Étampes à Saint-Girod
 dans le département de la Savoie, elle relie Aix-les-Bains à Estouches

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes de la Savoie
 Routes de l'Essonne

049